IGV steht als Abkürzung für:

 Industriegaseverband (Berlin), siehe auch European Industrial Gases Association
 Inlet Guide Vane, vor einem Triebwerk kann auch ein Eintrittsleitrad angebracht sein, um den einströmenden Luftstrom in einen geeigneten Rotationsdrall zu versetzen, bevor er auf die erste Laufschaufelstufe des Austrittsleitrads trifft
 Institut für Getreideverarbeitung, in Bergholz-Rehbrücke, siehe Bergholz-Rehbrücke#Geschichte 
 Integrierte Versorgung, die Idee einer neuen „sektorenübergreifenden“ Versorgungsform im Gesundheitswesen
 Internationale Gangpferdevereinigung e.V., ein Zusammenschluss deutscher Rasseverbände für Gangpferde, Geschäftsstelle Bad Honnef, Rhein-Sieg-Kreis, am Südrand Nordrhein-Westfalens
 Internationaler Genfer Verband, 1877 gegründeter Berufsverband für Hotel- und Gaststättenangestellte
 Internationale Gesundheitsvorschriften, stellen ein internationales Rechtsinstrument dar, das für weltweit 194 Vertragsstaaten, darunter sämtliche Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation verbindlich ist

IGV